Kidnap – film del 2008 diretto da Sanjay Gadhvi
 Kidnap – film del 2017 diretto da Luis Prieto
 Kidnap – rapper danese